Birkin ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Birkin (* 1945), britischer Drehbuchautor und Regisseur
 Archie Birkin (1905–1927), britischer Motorradrennfahrer
 Charles Birkin (1907–1986), britischer Autor
 Jane Birkin (* 1946), britische Schauspielerin und Sängerin
 Tim Birkin (1896–1933), britischer Autorennfahrer

Sonstiges:
 Birkin (North Yorkshire), Ort in England
 Birkin Cars, südafrikanischer Automobilhersteller